Дэ́вид Се́лзник или Зельцник (), более известный как Дэ́вид О. Се́лзник (David O. Selznick; 10 мая 1902 — 22 июня 1965) — американский сценарист и кинопродюсер, руководивший созданием таких фильмов, как «Кинг-Конг» (1933), «Унесённые ветром» (1939) и «Ребекка» (1940). Обладатель двух премий «Оскар» за «Лучший фильм» (и единственный победитель в этой категории, получавший награду два года подряд).

Биография 
Сын кинопродюсера еврейского происхождения — Лазаря Железника, выходца из Киева, объявившего в 1923 году о банкротстве. В Голливуде с 1926 года, сначала как ассистент Л. Б. Майера. В 1930 году женился на его дочери Ирен Глэдис. Год спустя перешёл со студии Paramount в кинокомпанию «RKO Pictures», которая в тот момент была близка к финансовому краху, и благодаря успеху «Кинг-Конга» (1933) смог сделать её преуспевающей.

Следующие три года (1933—1936) Селзник провёл на студии «Metro-Goldwyn-Mayer» на позиции вице-президента. В качестве продюсера специализировался на скрупулёзно выверенных экранизациях классиков предыдущего века. К этому периоду принадлежат такие фильмы, как «Повесть о двух городах», «Дэвид Копперфильд» и «Анна Каренина» с Гретой Гарбо в главной роли.

В 1936 году Селзник создал собственную кинокомпанию «Selznick International», заключив соглашение о дистрибуции с «United Artists». Ему удалось выкупить права на экранизацию бестселлера «Унесённые ветром» за $50 000. Следующие три года Селзник работал над эпической экранизацией романа, которая обозначила зенит классического Голливуда. Фильм обернулся триумфом и принёс Селзнику его первый «Оскар» (хотя львиная доля доходов от проката осела в карманах его тестя, Луиса Барта Майера).

В 1939 году Селзник добился нового успеха, заключив долгосрочный контракт с британским режиссёром А. Хичкоком. Несмотря на «Оскар» за лучший фильм, их совместная работа над фильмом «Ребекка» (1940) ознаменовалась чередой ссор продюсера с режиссёром. Например, из-за буквы R в финале «Ребекки»: Селзник хотел, чтобы литера читалась в облаке поднимавшегося от пепелища дыма, а Хичкок настаивал на подушке. Не состоялся проект фильма о катастрофе «Титаника», которому Хичкок оказал сопротивление. В результате Селзник стал сдавать Хичкока «в аренду» другим студиям и на эти деньги снимал свои собственные фильмы, главные роли в которых, как правило, доставались его молодой жене — актрисе Дженнифер Джонс.

В 1946 году Селзник попытался повторить успех «Унесённых ветром» с помощью масштабно задуманного вестерна «Дуэль под солнцем». Два года спустя усугубляющиеся проблемы с алкоголем вынудили его оставить киноиндустрию. Выкупив права на экранизацию романа «Прощай, оружие!», Селзник в 1957 году попытался вернуться в большое кино, однако киноверсия книги провалилась в прокате.

Дэвид Селзник умер от сердечной недостаточности в возрасте 63 лет и был похоронен на «Святой террасе» кладбища в Глендейле.

Фильмография

Заметки

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Питтсбурге
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)
Лауреаты награды имени Ирвинга Тальберга
Выпускники Колумбийского университета